Самуэлио Фатафехи Лауфилитонга () — высший священный верховный правитель Империи Тонга, последний представитель династии Туи-тонга.

Биография 

Лауфилитонга родился 24 августа был единственным сыном 38-ого туи-тонга Фуанунуиава и его второй жены Тупу Вейонго Мохеофо, старшей дочери 13-ого туи-канокупулу Мумуи Тупуила Мапатонгиаману.
Он сменил своего отца в 1810 году на посту главы дома Тонга, но считался слишком молодым, чтобы стать «туи-тонга». Священный титул туи-тонга оставался вакантным в течение семнадцати лет. К тому времени этот титул потерял былое влияние и престиж, а настоящая власть принадлежала династии Туи-канокуполу.

Лауфилитонга, однако, стремился восстановить власть дома Туи-тонга и пытался расширить свою роль духовного и политического лидера. Он оспорил власть проживающим на островах Хаапай туи-канокуполу Тауфа’ау (впоследствии короля Джорджа Тупоу I).

Кульминацией этой борьбы стала битва при Велате, на Лифуке, в 1826 году. В этом сражении Лауфилитонга потерпел поражение.

Хотя в 1827 году Лауфилитонга принял титул туи-тонга. Однако его обладатель больше не имел ни политической, ни духовной власти.
7 ноября 1851 года Лауфилитонга был крещен католическими миссионерами под именем Самуэлио Фатафехи Лауфилитонга.
9 декабря 1865 года Лауфилитонга умер, не оставив наследников. После этого титул туи-тонга был упразднён.
Он был похоронен в Ланги Туофефафа в Муа.

Его жена Салоте Лупепау позже вышла замуж за 1-ого короля Тонга, Джорджа Тупоу.

Примечания 

Монархи Тонги
Туи-тонга
Правители Океании XIX века